Reitemeier ist der Nachname folgender Personen:

 Arnd Reitemeier (* 1967), deutscher Historiker
 Johann Friedrich Reitemeier (1755–1839), deutscher Rechtswissenschaftler
 Lutz Reitemeier (* 1963), deutscher Kameramann
Siehe auch:
 Reitmeier